Середниково — топоним в России:

Костромская область 
 Середниково — посёлок в Антроповском районе.

Московская область 
 Середниково — деревня в Волоколамском районе.
 Середниково — парково-усадебный ансамбль в Солнечногорском районе.
 Середниково — деревня в Солнечногорском районе.
 Середниково — деревня в Шатурском районе.

Новгородская область 

 Середниково — бывшая деревня в Мошенском районе.